Lafferty ist der Familienname folgender Personen:

 James Lafferty (* 1985), US-amerikanischer Schauspieler
 Karen Lafferty (* 1948), US-amerikanische Sängerin und Musiklehrerin
 Kyle Lafferty (* 1987), nordirischer Fußballspieler
 Marcy Lafferty (* 1946), US-amerikanische Schauspielerin und Theaterautorin
 Marjorie Lafferty (* um 1910), kanadische Badmintonspielerin
 Mike Lafferty (* 1948), US-amerikanischer Skirennläufer
 Mur Lafferty (* 1973), US-amerikanische Podcasterin und Autorin
 Raphael Aloysius Lafferty (1914–2002), US-amerikanischer Science-Fiction- und Fantasy-Schriftsteller
 Walter Lafferty (1875–1964), US-amerikanischer Politiker